Akkoord (muziek), een samenklank van drie of meer tonen
een overeenkomst, al dan niet schriftelijk vastgelegd, zoals een akkoord tussen werkgever en werknemer
Oké - in het spraakgebruik wordt het woord akkoord gebruikt om in te stemmen met een ander
een verdrag tussen personen of staten
Akkoord Magazine, een Nederlands muziektijdschrift
Akkoord (contactblad), een Belgisch, katholiek tijdschrift